Васи́лий Фёдорович Ме́ртенс  (8 марта 1761 — 30 марта 1839, Санкт-Петербург) — российский государственный деятель, тайный советник, губернатор Тверской и Олонецкой губерний.

Биография 
Василий Мертенс родился 8 марта 1761 года. Происходил из штаб-офицерской семьи.

Службу начал в 1773 году в пограничном динабургском гарнизонном батальоне, откуда в 1779 году из сержантов переведён унтер-офицером в Преображенский полк. В декабре того же года переведён в квартирмистры, в 1783 году в виц-вахмистры и в вахмистры. 15 марта 1784 года Мартенс пожалован в Кавалергардский корпус кавалергардом и в 1789 году произведён в капитаны, а 11 апреля 1790 года выпущен из Кавалергардского корпуса в армию, но подал в отставку и в том же году уволен в отставку в чине майора.

В октябре 1792 года вторично поступил на службу к цесаревичу Павлу Петровичу капитаном в морские батальоны Павловска и в ноябре произведён в секундант-майоры, а в 1795 году в премьер-майоры. После вступлении на престол Императора Павла, Мартенс в начале 1797 года произведён в подполковники, с переводом в Сенатский батальон, а в 1798 году он произведён в генерал-майоры.

2 апреля 1800 года назначен вице-губернатором в Пермь, с переименованием в действительные статские советники, а 1 мая того же года назначен губернатором Тверской губернии. В 1802 году уволен в отставку, а в 1804 году назначен губернатором Олонецкой губернии. В качестве губернатора Олонецкой губернии прослужил 17 лет.

В годы его правления произошли важные события в различных сферах жизни края. В 1805 году в Петрозаводске была открыта губернская типография. В 1810 году было завершено строительство Мариинской водной системы (начато в 1799 году). В августе 1808 года главное народное училище было преобразовано в губернскую мужскую гимназию. Были открыты Петрозаводское уездное училище и городская приходская школа, Петрозаводское, Вытегорское, Каргопольское и Олонецкое духовные уездные училища и основано около 20 сельских школ.

В 1808 году награждён орденом Святой Анны 1-й степени, в том же 1808 году ему пожалована на 12 лет аренда мызы, состоящая в таковом же содержании у флота капитана 1-го ранга Клокачева, а до истечения срока, в котором оная поступить в его, Мертенса, управление, повелено производить по 1500 рублей в год серебром из Государственного казначейства.

В период Отечественной войны 1812 года обеспечивал своевременный набор и отправку рекрутов в действующую армию, осуществлял приём стрелков для Петербургского ополчения, занимался размещением эвакуированных из Санкт-Петербурга учреждений и имущества (ценностей из Эрмитажа, Академии художеств, Архива Академии наук, Кунсткамеры; книг и рукописей из Публичной библиотеки), приёмкой партий военнопленных французской армии, в том числе на Александровском заводе.

В августе 1819 года принимал в губернии императора Александра I. Император побывал в Петропавловской церкви, посетил Александровский завод, заводской госпиталь, городскую больницу, тюрьму, общественный сад, дома рабочих на Голиковке, присутствовал при пробе орудий.

Позднее, в июле 1822 года, император распорядился отписать городу из казённого владения лесную дачу площадью 5307,5 десятин.

7 августа 1821 года В. Ф. Мертенс получил назначение в Сенат. В 1826 году был назначен в Верховный уголовный суд по делу декабристов.

В 1826 году, в числе шести сенаторов, участвовал в рассмотрении дела об элегии А. С. Пушкина «Андрей Шенье».

Василий Мертенс скончался 30 марта 1839 года в Санкт-Петербурге. Похоронен на Смоленском лютеранском кладбище.

Семья 
Состоял в браке с Анной Андреевной (1774—1847). У супругов было две дочери, которые были выданы замуж за петербургских чиновников: Дарья (1789—?; в замужестве Титова) и Анна (1800—1864; в замужестве Попова).

Источники 

 Сборник биографий кавалергардов

Ссылки 
 Юбилейные даты губернаторов Олонецкой губернии XVIII—XIX вв.
 Национальный архив Республики Карелия. Мертенс В. Ф.

Кавалергарды
Тайные советники
Сенаторы Российской империи
Олонецкие губернаторы
Тверские губернаторы
Похороненные на Смоленском лютеранском кладбище